Альгирда́с Жюлье́н Гре́ймас (Альгирдас Юлиус Греймас, ; 9 марта 1917, Тула — 27 февраля 1992, Париж) — литовский и французский лингвист, фольклорист и литературовед.

Биография 
Окончил гимназию в Мариямполе. Изучал право в Университете Витаутаса Великого в Литве (1934—1935) и лингвистику в Гренобле (1936—1939), исследовал франкопровансальские диалекты. В 1939 году вернулся в Литву для прохождения военной службы. С 1944 года вновь работал во Франции, в 1949 году получил докторскую степень в Сорбонне. Преподавал в университетах Александрии, Анкары, Стамбула и Пуатье. С 1963 года возглавлял семиотические исследования в Париже (семио-лингвистическая исследовательская группа в Практической школе высших знаний), выступил в качестве одного из основателей Парижской семиотической школы. Похоронен на Пятрашюнском кладбище в Каунасе, рядом с могилой матери.

Научная деятельность 
Автор лексикографических и лексикологических работ (составитель словаря старофранцузского языка), трудов по теории структурной семантики и нарративному синтаксису. С 1970-х годов занимался изучением и реконструкцией литовской мифологии, опираясь на структуралистские методы Клода Леви-Стросса, Жоржа Дюмезиля и Марселя Детьена.

Греймас соединил французский структурализм с достижениями русского формализма (работы В. Я. Проппа), построив на базе его функций актантную схему текста (и значения вообще). Греймасу также принадлежит представление значения в виде семиотического квадрата (восходящее к логическому квадрату Аристотеля).

В числе учеников и последователей Греймаса — семиотик Жак Фонтаний.

Память 
9 марта 2017 года Банк Литвы в честь 100-летия со дня рождения А. Греймаса выпустил памятную серебряную монету 5 евро.

Примечания

Ссылки 
 Статья Г. Косикова из Энциклопедии Западное литературоведение XX века (М., 2004)
 W. Rulewicz — A Grammar of Narrativity: Algirdas Julien Greimas

Выпускники Университета Витовта Великого
Лингвисты Литвы
Лингвисты Франции
Литературоведы Франции
Семасиологи
Семиотики Франции
Парижская семиотическая школа
Лексикологи
Лексикографы Франции
Филологи по алфавиту
Фольклористы по алфавиту
Балтисты
Романисты
Похороненные на Пятрашюнском кладбище